C20H28N2O5 – formula molecolare dello enalapril
C20H28N2O5 – formula molecolare del remifentanil

Formule molecolari